Goiás (staat), een deelstaat van Brazilië
Goiás (stad), een stad in de deelstaat Goiás
Goiás EC, een Braziliaanse voetbalclub uit Goiânia, in de provincie Goiás